

Toponyme 

Shell River, municipalité rurale du Manitoba
Canton de Shell River, canton du Minnesota

Rivières 
Shell River, rivière du Minnesota
Shell River, rivière de la Saskatchewan